Amelia Barros (Lisboa, 1842 - ?), artista d'opereta portuguesa 
 Cristòfol Barros Vidal (Llucmajor, Mallorca, 1957), instrumentista i compositor mallorquí 
 Gustavo Barros Schelotto (La Plata, 1973), futbolista argentí que ocupava la posició de migcampista 
 Manoel de Barros
 Manuel Francisco de Barros e Sousa de Mesquita de Macedo Leitão e Carvalhosa (Lisboa, 1791 - París, 1855), 
 Maria de Barros
 Pablo de Barros Paulino (São João Nepomuceno, 1989), futbolista brasiler que ocupa la posició d'extrem esquerre 
 Severino Barros de Lis (Cotobade, província de Pontevedra, 1887 - ?), advocat i polític gallec